Tavrítxeskoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Tavrítxeskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia